Division III eller Division 3 syftar på flera olika serier inom ishockey:

 Division III i ishockey (1948–1975), tredjedivisionen i ishockey i Sverige uppstartade 1948.
 Division III i ishockey (1975–1999), fjärdedivisionen i ishockey i Sverige efter att Elitserien bildats 1975.
 Division 3 i ishockey 1999-, femtedivisionen i ishockey för herrar efter att Allsvenskan i ishockey bildats 1999, se Hockeytrean.